Аделаида Ивановна Яворская (16 мая 1933 — 4 марта 2003) — советская и латвийская актриса, заслуженная артистка Латвийской ССР (1966). Актриса Государственного театра юного зрителя Латвийской ССР.

Биография 
Аделаида Яворская родилась 16 мая 1933 года в деревне Добрунь Брянского района Западной области в семье медработников.

По окончании Супоневской 7-летней школы и Брянского медучилища работала медсестрой в Добруньской амбулатории при Супоневской участковой больнице. В это же время она увлеклась народным театром и начала играть в драмкружке села Супонево.

Одна из таких постановок с участием А. Яворской — «Доходное место» по пьесе А. Н. Островского — получила Грамоту отдела культуры Брянского района от 14 февраля 1954 г.

Блестяще окончив «вуз мечты», она была направлена в Рижский ТЮЗ, где стала одной из ведущих артисток.

В 1990-е годы Яворская дебютировала как публицист в русскоязычном журнале «Даугава», а в 2001 вышла её художественная повесть «Загон ягнят» с предисловием рижского писателя-фантаста В. И. Бааля.

А. И. Яворская скончалась в марте 2003 года, не дожив два месяца до 70-летия, и похоронена в .

Семья 
Дети: Раймонд, Леонид, Анна.

Роли в театре 
 1959 — «Копьё чёрного принца» Л. Прозоровского и П.Хомского — Янка; Велта
 1959 — «Друг мой Колька» Александра Хмелика — Федя Драпкин
 1959 — «Чёртова мельница» Исидора Штока по пьесе Яна Дрды — режиссёр П. Хомский — Чертовка
 1960 — «Кукла Надя» Вадима Коростылёва — Пузырёк из под чернил
 1961 — «Космический гость» по водевилю Бориса Рабкина — пионер Слава
 1961 — «Третье желание» В.Блажека — Девочка
 1962 — «Я сам» Дмитрия Щеглова — Тося, племянница Стрелковых
 1962 — «Крышу для Матуфля» Ив Жамиака — Коко, сын Матуфля
 1963 — «Белоснежка» по сказке братьев Гримм Льва Устинова — Светлячок
 1963 — «Всё это не так просто» Г. Шмелёва — десятиклассница Таня Степанова
 1963 — «Красные дьяволята» Павла Бляхина — Ю-Ю китаец
 1964 — «Толя, Володя» Геннадия Мамлина — Володя
 1964 — «Оловянные кольца» Тамары Габбе — Четвёртый пират
 1964 — «Тень» Евгения Шварца — Официантка
 1965 — «На всякого мудреца довольно простоты» Александра Островского — Третья приживалка
 1965 — «Гусиное перо» Семёна Лунгина — Девочка
 1965 — «Буратино» по сказке Алексея Толстого — Буратино
 1966 — «Пузырьки» Александра Хмелика — Петров
 1966 — «Они и мы» Натальи Долининой — Девочка
 1967 — «Винни Пух и все-все-все» по произведениям Алана Милна — Поросёнок Пятачок, лучший друг Винни-Пуха
 1968 — «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше» Астрид Линдгрен — Малыш
 1970 — «Пеппи Длинныйчулок» Астрид Линдгрен Семёна Лунгина — Пеппи
 1973 — «Брат Алёша» по роману Фёдора Достоевского Виктора Розова — Илюша
 1975 — «Приключения Буратино в Стране Дураков» по сказке Алексея Толстого — 3-й полицейский

Примечания

Литература и источники 
 Teātris un kino biogrāfijās: enciklopēdija / sast. un galv. red. Māra Niedra; māksl. Aleksandrs Busse. — Rīga: Preses nams, 1999. — (Latvija un latvieši). 2. sēj. К-Ņ. — 2002. — 462 lpp.: il. ISBN 9984-00-331-0
  Ушла из жизни Аделаида Яворская. // Газета «Час», 4 марта 2003.

Заслуженные артисты Латвийской ССР
Персоналии:Государственный театр юного зрителя Латвийской ССР